Алекса́ндр Ма́рченко:
 Марченко, Александр Александрович (1903—1977) — советский строитель, заслуженный строитель РСФСР, лауреат Ленинской премии.
  (1965—2022) — украинский политик.
 Марченко, Александр Анатольевич (род. 1978) — белорусский политик и предприниматель, член Совета Республики 6-го созыва (с 2016).
 Марченко, Александр Владимирович (род. 1971) — украинский политик, общественный деятель, политтехнолог, правозащитник.
 Марченко, Александр Иванович (1919—1982) — Герой Социалистического Труда.
 Марченко, Александр Игнатьевич (род. 1937) — советский деятель, новатор производства.
 Марченко, Александр Николаевич (род. 1968) — советский, украинский гребец, бронзовый призёр Олимпийских игр.
 Марченко, Александр Порфирьевич (1913—1944) — советский танкист.
 Марченко, Александр Яковлевич (1916—1991) — Герой Советского Союза.